Bolt, Beranek and Newman, empresa estatunidenca del camp de l'alta tecnologia pionera d'Internet
 Nucleosíntesi primordial (del seu nom en anglès Big Bang Nucleosynthesis), període cosmològic ubicat uns 200 segons després del Big Bang
 Xarxa de creença bayesiana (del seu nom en anglès Bayesian Belief Network), model probabilístic que relaciona variables aleatòries mitjançant grafs dirigits